Helmut Kassner ist der Name folgender Personen:

* Helmut Kassner (Rennfahrer) (* 1946), deutscher Motorradrennfahrer
 Helmut Kassner (Musiker) (* 1960), deutscher Musiklehrer, Trompeter, Orchesterleiter und Komponist.